Четырёхлетний план () был создан для повышения экономической силы, автаркии и перевода нацистской Германии на военные рельсы.

Понятие «Четырёхлетний план» возникло непосредственно после прихода нацистов к власти в Германии и первоначально являлось одним из политических лозунгов пропаганды рейхсканцлера Адольфа Гитлера в 1933 году («Дайте мне четыре года времени!»). Сразу после назначения рейхсканцлером Гитлер заявил 2 февраля 1933 года: «В течение четырёх лет безработица должна быть ликвидирована! ()» В развитие этих заявлений 24 марта 1933 года был принят Закон о ликвидации бедственного положения народа и государства. Понятие «Четырёхлетний план» относилось к заявлению Гитлера от 2 февраля 1933 года и касалось возрождения экономики и социальной сферы Германии.

Собственно же «Четырёхлетний план» начал разрабатываться с апреля — мая 1936 года внутри огромного бюрократического аппарата министра-президента Пруссии Германа Геринга и был официально провозглашён на съезде НСДАП 1936 года в Нюрнберге. Этот план был уже связан с проектом создания замкнутой (автаркической) экономики и перевооружением немецкой промышленности. 18 октября того же года Г. Геринг был официально назначен уполномоченным по четырёхлетнему плану, и при нём было создано специальное Управление по четырёхлетнему плану, вобравшее в себя значительное число чиновников правительства Пруссии, работавших над ним до этого. В 1940 году Четырёхлетний план был продлён ещё на 4 года.

См. также 
 Пятилетки СССР

Примечания

Литература 
 Wolfgang Michalka (Hg.): Deutsche Geschichte 1933—1945. Dokumente zur Innen- und Außenpolitik (= Fischer 50234 Die Zeit des Nationalsozialismus). Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-596-50234-9
 Dietmar Petzina: Autarkiepolitik im Dritten Reich. Der nationalsozialistische Vierjahresplan (= Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Bd. 16). Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1968 (Zugleich: Mannheim, Wirtschaftshochschule, Diss., 1965: Der nationalsozialistische Vierjahresplan von 1936)
 Wolfgang Schieder: Spanischer Bürgerkrieg und Vierjahresplan. Zur Struktur nationalsozialistischer Außenpolitik. In: Ulrich Engelhardt, Volker Sellin, Horst Stuke (Hg.): Soziale Bewegung und politische Verfassung. Beiträge zur Geschichte der modernen Welt. Festschrift für Werner Conze zum 31. Dezember 1975 (= Industrielle Welt. Sonderband). Ernst Klett, Stuttgart 1976, ISBN 3-12-901850-6, S. 832—856.
 Arthur Schweitzer: Der ursprüngliche Vierjahresplan. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 168 (1956), S. 348—396
 Wilhelm Treue: Dokumentation: Hitlers Denkschrift zum Vierjahresplan 1936. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Jg. 3, Heft 2, 1955, S. 184—210, online (PDF; 5 MB)
 Anton Zischka: Wissenschaft bricht Monopole. Goldmann, Leipzig u. a. 1936

Экономика нацистской Германии
Экономическое планирование